Il Norgesmesterskapet 2021-2022 di calcio è stata la 115ª edizione del torneo, iniziata il 24 luglio 2021 e terminata il 1º maggio 2022. Il  era la squadra campione in carica. Il  ha conquistato il trofeo per la quinta volta nella sua storia.

Formato 
Dal momento che non è stato possibile dare inizio alla competizione a marzo 2021 per via delle ulteriori restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, la NFF, eccezionalmente per questa edizione della competizione, ha stabilito la cancellazione dei turni preliminari e la disputa di gare ad eliminazione diretta dal primo turno. Tutte le 128 squadre coinvolte entrano dal primo turno della competizione; partecipano 16 squadre della Eliteserien, 16 della OBOS-ligaen, 25 della 2. divisjon, 64 della 3. divisjon e 7 della 4. divisjon (sono escluse le seconde squadre).

Primo turno 
Il sorteggio del primo turno è stato effettuato il 25 giugno 2021.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 luglio 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 luglio 2021

Secondo turno 
Il sorteggio del secondo turno è stato effettuato il 26 luglio 2021.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 luglio 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º agosto 2021

Terzo turno 
Il sorteggio del terzo turno è stato effettuato il 5 agosto 2021.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 settembre 2021

Ottavi di finale 
Il sorteggio degli ottavi di finale è stato effettuato il 22 settembre 2021.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2022

Quarti di finale 
Il sorteggio dei quarti di finale è stato effettuato a gennaio 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2022

Semifinali 
Il sorteggio delle semifinali è stato effettuato il 20 marzo 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 aprile 2022

Finale

Note

Collegamenti esterni 

 

Calcio nel 2021

Calcio nel 2022

Edizioni della Coppa di Norvegia